Bell kan som auktorsförkortning betyda:

 Arnold H. Bell
 Ben D. Bell
 Clyde Ritchie Bell
 Ernest Layton Bell
 F. Jeffrey Bell
 Joyce R. Bell
 Ross T. Bell
 Stephen C. Bell
 Susan K. Bell
 Thomas Bell
 Trent Bell
 S. Bell

Robotskapade auktorsförkortningar